Кубок УЕФА 1981/82 года — одиннадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Гётеборг», обыгравший в финале «Гамбург».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1981/82 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1981/82 // Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1981/82 на сайте RSSSF
Полное видео матча Спартак - Кайзерслаутерн (21.10.1981) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Кайзерслаутерн - Спартак (04.11.1981) на канале Юрия Гаврилова

Сезон 1981/82
Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году